Bullard ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Bullard-Werner (* 1992), deutsche Schauspielerin
 Edward C. Bullard (1907–1980), britischer Geophysiker
 Eugene Bullard (1894–1961),  erster afroamerikanischer Kampfpilot
 Gene Bullard (* 1937), US-amerikanischer Opernsänger (Tenor)
 George Purdy Bullard (1869–1924), US-amerikanischer Jurist und Politiker 
 Frederick Field Bullard (1864–1904), US-amerikanischer Komponist
 Henry Adams Bullard (1788–1851), US-amerikanischer Politiker, Mitglied im US-Repräsentantenhaus
 Hugh Bullard (1942–2008), bahamaischer Leichtathlet
 Jimmy Bullard (* 1978), englischer Fußballspieler
 Julian Bullard (1928–2006), britischer Diplomat
 Mike Bullard (* 1961), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Reader Bullard (1885–1976), britischer Diplomat
 Robert Lee Bullard (1861–1947), US-amerikanischer Generalleutnant im Ersten Weltkrieg
 Thaddeus Bullard (* 1977), US-amerikanischer Wrestler
 William H. G. Bullard (1866–1927), Admiral der US-Navy

Bullard ist der Name folgender Orte:
 Bullard (Georgia)
 Bullard (Kalifornien)
 Bullard (Texas)
 Bullard Township (Arkansas)
 Bullard Township (Minnesota)

Sonstiges:
 Bullard (Unternehmen), eine Firma die auf die Herstellung von Feuerwehrhelmen sowie Wärmebildkameras spezialisiert ist.

im NRHP gelistete Objekte:
 Bullard Block, in Schuylerville, New York, ID-Nr. 09000723
 Bullard Farm, in Holliston, Massachusetts, ID-Nr. 95000710
 Bullard Hotel, in Silver City, New Mexico, ID-Nr. 88000435
 Bullard-Everett Farm Historic District, in Jeffersonville, Georgia, ID-Nr. 97001648
 Bullard-Hart House, in Columbus, Georgia, ID-Nr. 77000439
 Bullard-Ray House, in Eden, North Carolina, ID-Nr. 82003501